Joe Roberts (1871-1923) – attore statunitense
 Joseph Roberts (1936-2022) – cestista statunitense
 Joe Roberts – giocatore di curling
 Joe Roberts – pilota motociclistico statunitense